Wellman peut faire référence à :

Patronyme 
 Brian Wellman (né en 1967), athlète des Bermudes, spécialiste du triple saut ;
 Manly Wade Wellman (1903-1986), écrivain américain ;
 Walter Wellman (1858-1934), journaliste, explorateur et aéronaute américain ;
 William A. Wellman (1896-1975), réalisateur de cinéma américain.

Toponyme 
 Wellman, une ville, du comté de Washington en Iowa, aux États-Unis.
 Wellman, une ville du comté de Terry, au Texas, aux États-Unis.